Пётр Устинович Боков (1921, Герасимовка Новосергиевского района Оренбургской обл. — 1984, Студеное Илекского района Оренбургской обл.) — активный организатор колхозного производства. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Трудовую деятельность начал в 1936 году.

В 1940—1946 годах служил в армии, участвовал в Отечественной войне.

После демобилизации вернулся в родное село и был избран председателем колхоза. Из года в год его «Красный Октябрь» добивался роста культуры земледелия, повышения урожайности полей, продуктивности ферм.

В 1966 колхоз был награждён орденом Ленина.

Память 
После создания в Студеном акционерного общества, оно было названо именем П. У. Бокова.

Ссылки 
 
 Россовский В. П.,  Боков Пётр Устинович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Председатели колхозов